Acheson peut faire référence à :
 Alice Acheson (1895-1996), peintre et graveuse américaine
  ;
  ;
 Dean Acheson (1893-1971), juriste et homme d'État américain ;
  ;
 James Acheson (1946-), costumier et directeur artistique anglais ;
 Kenny Acheson (1957-), ancien pilote britannique de Formule 1.

Homonymie de patronyme